Alexis Duffaure est un chef de chœur et d'orchestre français, né le  à Toulouse et vivant à Bordeaux depuis son enfance.

Biographie 

Alexis Duffaure s'engage dans la musique en tant que pianiste à l'âge de 5 ans.

Il étudie la direction de chœur au conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux dans la classe d'Eliane Lavail où il obtient en 2004 le diplôme de direction de chœur avec félicitations du jury. Il obtient la même année le diplôme supérieur de direction d’orchestre à l’École normale de musique de Paris dans la classe de Dominique Rouits. Il poursuit en parallèle ses études en tant que percussionniste dans la classe de Jean-Daniel Lecocq au conservatoire de Bordeaux.

Après avoir dirigé l’orchestre symphonique pendant deux ans, le conservatoire de Bordeaux lui confie le « Grand Chœur » en 2009.

Il travaille pour l’Opéra national de Bordeaux en tant que directeur artistique dans les projets « Ma voix et toi » et le « Labo de la voix » de 2009 à 2016. Il intervient également comme récitant dans les concerts pédagogiques de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Depuis 2017, il devient chef de chœur assistant auprès de Salvatore Caputo.

Il est actuellement maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux, enseigne au conservatoire de Bordeaux et à l’Université de musicologie de Bordeaux-Montaigne, et dirige également Le Chœur Voyageur et les deux chœurs d’enfants de la Maîtrise de Bordeaux.

Diplômes 

 Diplôme de Direction de chœur avec félicitations du jury du Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux
 Diplôme supérieur de direction d’orchestre de l’École normale de Musique de Paris 
 Licence de musicologie
 Prix d’harmonie, de contrepoint et de fugue avec félicitations du jury 
 Diplôme d'études musicales de percussion

Palmarès 

Il gagne le prix international de direction de chœur au Florilège Vocal de Tours avec « Le Chœur Voyageur » qui obtient les trois premiers prix du concours national, en .

Il a également gagné deux prix de la SACEM.

Notes et références

Liens externes 
 Site personnel d'Alexis Duffaure
 Chaîne YouTube d'Alexis Duffaure
 Site de l'association Le Chœur Voyageur
 Site de l'association Maîtrise de Bordeaux
 Site de l'association Cathédra
 Site de l'Opéra national de Bordeaux
 

Chef d'orchestre français
Chef de chœur français
Élève de l'École normale de musique de Paris
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux
Naissance en août 1982
Naissance à Toulouse